Самому результативному игроку — хоккейный приз, который вручается самому результативному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по системе «гол+пас».

Приз был учреждён газетой «Известия» в 1965 году. С 2003 года учредителем данного приза является телеканал «Спорт». В сезонах с 1965/1966 по 1969/1970 включительно приз вручался игрокам, забросившим наибольшее количество шайб в ворота соперников в матчах чемпионата СССР, затем лауреат стал определяться по системе «гол+пас».

В чемпионатах России учитывались также результативные очки, набранные игроками в матчах плей-офф. С 2009 года награда вручается самому результативному игроку регулярного чемпионата КХЛ (без учёта матчей плей-офф Кубка Гагарина).

Все обладатели 
Приз «Самому результативному игроку» выигрывали 29 хоккеистов, 10 из них смогли завоевать этот приз более одного раза. Чаще других эта награда доставалась Сергею Макарову (9 раз), Сергею Мозякину (6 раз) и Владимиру Петрову (5 раз).

После образования КХЛ лучшими бомбардирами регулярного чемпионата становились пять игроков: Сергей Мозякин (6 раз), Александр Радулов, Вадим Шипачёв (по 3), Илья Ковальчук и Никита Гусев (по 1).

Примечания: 

 Цветом выделены действующие игроки.
 В квадратных скобках указано, в какой раз хоккеист стал самым результативным игроком сезона.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы КХЛ
Призы российского хоккея с шайбой
Призы советского хоккея с шайбой